pierwotna marskość żółciowa wątroby
 kod IATA Port lotniczy Puebla
 Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa
 powierzchnia biologicznie czynna
 Podlaska Biblioteka Cyfrowa
 Provided by Client  – dosłownie: "Dostarczone przez klienta" – lista informacji wymaganych przez audytorów zewnętrznych, które będą wymagane od klienta przez audytora przed rozpoczęciem prac w zakresie audytu.